Az 2001–2002-es Danish Superliga volt a 12. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Dániában.

A címvédő a København volt. A szezont a Brøndby csapata nyerte, a bajnokság történetében ötödjére.

Tabella

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Dán labdarúgó-bajnokságok
Dán 1